

Aziende 
 Ferrovia Centrale Umbra s.r.l.  – ex società ferroviaria a capitale pubblico, confluita il 1º dicembre 2010 in Umbria Mobilità

Codici 
 FCU  – codice vettore ICAO di Alfa 4

Trasporti 
 Ferrovia Centrale Umbra  – linea ferrovia in concessione in Umbria

In ambito militare è l'unità di misura di consumo carburanti per la percorrenza di km 100 o, per le macchine operatrici, per il lavoro di 1 ora.